Gottesman ist der Familienname folgender Personen:

 Beyle Schaechter-Gottesman (1920–2013), jiddische Dichterin und Songschreiberin
 Irving Gottesman (1930–2016), US-amerikanischer Psychologe
 Julián Gottesman (Julián Gottesman Villanueva; * 1994), uruguayischer Fußballspieler
 Łucja Frey-Gottesman (1889–1942), österreichisch-polnische Philosophin und Medizinerin
 Michael M. Gottesman (* 1946), US-amerikanischer Biochemiker 
 Susan Gottesman (* 1945), US-amerikanische Mikrobiologin